Seeman kan som auktorsförkortning betyda:

 Berthold Carl Seemann
 Owen D. Seeman

Robotskapade auktorsförkortningar